

Шалкарський сільський округ — сільський округ, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Шалкарський сільський округ — сільський округ, Цілиноградський район, Акмолинська область

Див. також 
 Челкарський сільський округ